La Scottish Football League Two constitue le quatrième niveau du Championnat d'Écosse de football et est organisé par la Scottish Professional Football League.

Organisation 
Ce championnat regroupe 10 équipes s'affrontant quatre fois, soit un total de 36 journées. Le premier du championnat est automatiquement promu en League One. Les équipes terminant deuxième, troisième et quatrième du championnat sont qualifiées pour les matchs barrages de promotion. L'équipe qui termine avant-dernière du championnat de la division supérieure est le quatrième barragiste. Au terme des matchs de barrage, une seule de ces quatre équipes ira en League One.

Avant la saison 2014-2015, il n'existait pas de relégation, car la SFA n'avait pas encore mis en place de système de promotion/relégation automatique entre ses championnats et les compétitions amateurs. Depuis, les vainqueurs de la Highland Football League et de la Lowland Football League s'affrontent dans un match de play-off et le gagnant de ce match affronte le dernier de la Scottish League Two dans un play-off de promotion/relégation.

Histoire 

Les Glasgow Rangers, club multiple champion Écosse, est relégué dans cette division, pour raisons financières, lors de la saison 2012-2013. Le club enlève le titre, haut la main.

Clubs de la saison 2019-2020

Palmarès

Saison par saison

Bilan 

</center>

Lien externe 
 Scottish League Two

Notes et références 

Ecosse D4
Football championnat Ecosse D4